Zeche Herrenbank ist der Name folgender Bergwerke:

 Zeche Herrenbank (Altendorf) in Essen-Altendorf
 Zeche Herrenbank (Rellinghausen) in Essen-Rellinghausen